Abasolo ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Abasolo (Chiapas)
 Abasolo (Coahuila)
 Abasolo (Durango)
 Abasolo (Guanajuato)
 Abasolo (Nuevo León)
 Abasolo (Tamaulipas)

Abasolo ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

Abasolo ist der Familienname folgender Personen:
 José Antonio Abásolo Álvarez (* 1947), spanischer Archäologe
 Mariano Abasolo (1783–1816), mexikanischer Revolutionär
 Paul Abasolo (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Rodrigo Abasolo (* 1963), chilenischer Ruderer